Маркуш Паолоцци Сервуло да Кунья (, род. 5 ноября 1960 года, Сантус) — бразильский , международный мастер (1984).

Чемпион Бразилии 1983 г. (разделил 1—2 места с Ж. Суние Нету). Серебряный призер чемпионата Бразилии 1982 г.

В составе сборной Бразилии участник шахматной олимпиады 1982 г. и командных первенств мира среди студентов (1980, 1981 и 1983 гг.).

Участник ряда международных турниров, в том числе традиционных турниров в Лон-Пайне и открытых чемпионатов США.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Бразилии